Monteleone puede referirse a:
 Monteleone, antiguo nombre de Vibo Valentia, comuna de la región de Calabria, Italia.
 Monteleone di Fermo,  localidad y comuna de la provincia de Fermo, región de las Marcas, Italia.
 Monteleone d'Orvieto, localidad y comune de la provincia de Terni, región de Umbría, Italia.
 Monteleone di Puglia,  localidad y comune de la provincia de Foggia, región de Apulia, Italia.
 Monteleone di Spoleto, localidad y comune de la provincia de Perugia, región de Umbría, Italia.
 Monteleone Rocca Doria, localidad de la provincia de Sassari, región de Cerdeña, Italia.
 Monteleone Sabino, localidad y comune de la provincia de Rieti, región de Lacio, Italia.
 Inverno e Monteleone, localidad y comune  de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia.
 Villanova Monteleone, localidad de la provincia de Sassari, región de Cerdeña, Italia.